Geografia Anglii:
 Warwick – miasto w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Warwick – dystrykt hrabstwa Warwickshire (Anglia)
 Warwick-on-Eden – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
Miasta w Australii i Kanadzie:
 Warwick – miasto w Australii, w stanie Queensland
 Warwick – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario
Miejscowości w USA:
 Warwick – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Worth
 Warwick – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Warwick – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Warwick – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Warwick – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Warwick – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Lincoln
 Warwick – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Kent
Gminy w USA:
 Warwick (ang. Warwick Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Warwick (ang. Warwick Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Warwick (ang. Warwick Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Warwick (ang. Warwick Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Warwick (ang. Warwick Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Warwick (ang. Warwick Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Warwick (ang. Warwick Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
Inne:
 Warwick – firma wytwarzająca instrumenty oraz osprzęt muzyczny
 Warwick – marka samochodu sportowego produkowanego przez Bernard Roger Developments Limited
Osoby:
 Dionne Warwick – piosenkarka